Neoptolemos (mitologia)
 Neoptolemos (władca)
 Neoptolemos I (ur. ok. 390, zm. 360 p.n.e.), król epirockich Molossów
 Neoptolemos II (ur. ok. 335, zm. 296 p.n.e.), król Epiru